Ishmael ben Phabi (Phiabi ou Phiakhi) (hébreu: ישמעאל בן פיאבי) est le nom porté par deux grands-prêtres, appartenant à la même famille sacerdotale. Tous deux ont officié dans le Second Temple de Jérusalem au :
 Ishmael ben Phabi I, nommé par Valérius Gratus en 15, a officié un an avant d'être remplacé par Eléazar ben Hanan, également nommé par Gratus.
 Ishmael ben Phabi II, nommé par Hérode Agrippa II en 56, a officié 6 ans. Membre de la délégation envoyée à Rome auprès de Néron pour régler l'opposition d'Agrippa II à la construction d'un mur dans le Temple, il reste otage à Rome. Joseph ben Simon, dit Cabi, lui succède. Il meurt décapité à Cyrène, après 70. Il est mentionné à plusieurs reprises dans la littérature tannaïtique et talmudique. *Une information donnée dans ce paragraphe est fausse. Le traité Yoma 9a accorde à l'archiprêtrise d'Ishmael ben Phavi une durée de 10 ans. S'il est entré en fonction à Pâques 50 (ce qui est probable) il l'a exercée jusqu'à Pâques 60.

La famille Phabi 

La famille Phabi, l'une des lignées sacerdotales parmi lesquelles les grands-prêtres étaient désignés à l'époque du Second Temple, semble être d'origine égyptienne. Elle pourrait s'être installée en Judée sous le règne d'Hérode, qui nomme Yoshoua ben Phabi grand-prêtre. Des historiens ont souligné la tendance d'Hérode à nommer des grands-prêtres d'origine étrangère. Yoshua ben Phabi est en effet nommé à la suite de Hananel, lui-même d'origine égyptienne ou babylonienne.

Ishmael ben Phabi dans la Mishna et le Talmud 

Ishmael ben Phabi compte parmi les grands prêtres qui ont préparé les cendres de la vache rousse, rite qui n'aurait été accompli que 7 ou 9 fois à l'époque du Second Temple. Il l'aurait en réalité réalisé par deux fois : la première fois après le coucher du soleil, selon la coutume des Sadducéens; après avoir été corrigé par les Sages (Pharisiens), il le fait une seconde fois avant le coucher du soleil.

Si sa famille est critiquée par les Sages à cause de son usage de la force, Rachi précise que ce n'est pas le cas d'Ishmael lui-même. Il est, au contraire, loué comme un « disciple » de Pinhas, modèle pour la grand-prêtrise, incarnant la splendeur de la prêtrise par excellence, qui a, selon la Mishna, disparu du monde avec lui.

Ben Phabi et Ben Qimhit 

Le Maharsh"a suggère qu'Ishmael ben Phiabi et Rabbi Ishmael ben Qimhit, qui a également été grand-prêtre, pourraient n'être qu'une personne : Qimhit serait le nom de la mère d'Ishmael tandis que Phiabi serait celui de son père (ou de son lignage paternel).

Le Talmud mentionne en effet les grandes mains d'Ishmael ben Qimhit, et le fait qu'il fut remplacé, lors de sa période d'impureté rituelle, par l'un de ses frères.
Par ailleurs, la tunique confectionnée pour Ishmaël ben Phiabi par sa mère est mentionnée à plusieurs reprises.

Notes et références 

Grand-prêtre d'Israël au Ier siècle